David Edward Edgar, né le  à Kitchener en Ontario, est un joueur international canadien de soccer. Il joue au poste d'arrière latéral.

Biographie

Carrière en club 

Le , il prolonge son contrat avec Burnley et s'engage jusqu'en juin 2014. Le 12 juin 2014, il rejoint Birmingham City .

Le , il annonce mettre un terme à sa carrière sportive après la dernière rencontre du Forge FC lors de la saison 2020.

Carrière internationale

Palmarès 
  Burnley FC
 Vice-champion de deuxième division anglaise en 2014

  Forge FC
 Champion de la Première ligue canadienne en 2019 et 2020

Statistiques

Statistiques détaillées

Buts internationaux

Références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international canadien
Joueur du Newcastle United FC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Swansea City AFC
Joueur du Birmingham City FC
Joueur du Huddersfield Town AFC
Joueur du Sheffield United FC
Joueur des Whitecaps de Vancouver
Joueur du Nashville SC
Joueur du Fury d'Ottawa
Joueur du Hartlepool United FC
Joueur du Forge FC
Naissance en mai 1987
Naissance à Kitchener